Яцинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Яцинська волость — Путивльського повіту Курської губернії;
 Яцинська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії.